ЛПП может означать: 
 Липопротеины промежуточной плотности (биология);
 Линия пересечения плоскостей;
 Латвийская первая партия;
 Лёгкий понтонный парк;
 Лечебно-профилактическое питание;
 Лучший представитель породы (титул у собак);
 ЛПП-25 — 25-мм лёгкая противотанковая пушка.